3 verschillende Nederlandse marineschepen vernoemd naar Adriaen Banckert:
 Hr.Ms. Banckert (1930), een torpedoboot van de Admiralenklasse.
 Hr.Ms. Banckert (1942) (ex-HMS Quilliam), een torpedobootjager van de Q-klasse.
 Hr.Ms. Banckert (1980), een fregat van de Kortenaerklasse.